Les Tragédies miuscules est une série de dessins animés réalisée par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, composée de 10 épisodes. La série est sortie en 1999.

La musique est de Serge Besset.

Voix : Philippe Delaigue

Festivals et récompenses 
La série s'est distinguée dans différents festivals, principalement, pour le premier épisode, « Un couteau dans les fourchettes » :
 Prix du Meilleur Film d'Animation Européen, Castelli Animati, Rome, Italie, 2000 ;
 Mention Spéciale, Festival Polar dans la ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, France, 2002 ;
 Special distinction,  Festival international du film d'animation de Zagreb, Zagreb, Croatie 2002 ;
 Prix Hermès, Festival du Court métrage de Fréjus, Fréjus, France, 2003.

Notes et références

Liens externes 
 
 entretien voice mail avec Alain Gagnol.
 

Série d'animation française